WSCV é um canal de TV Paga dos Estados Unidos que pertence ao Grupo Telemundo.

Telemundo
Canais de televisão fundados em 1972